Coasta lui Adam  se poate referi la:

Film
 1923 Coasta lui Adam (Adam's Rib) – film american, regia Cecil B. DeMille;
 1949 Coasta lui Adam (Adam's Rib) – film de comedie american, regia George Cukor cu Spencer Tracy și Katharine Hepburn;
 1958 Coasta lui Adam (în ) – film bulgar, regia Anton Marinovici;
 1990 Coasta lui Adam (Ребро Адама) – film sovietic, tragicomedie, regia Veaceslav Kriștofovici.